Williamsport kan syfta på:

 Williamsport, Indiana
 Williamsport, Maryland
 Williamsport, Ohio
 Williamsport, Pennsylvania